Мішустін Василь Іванович — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Мішустін Євген Миколайович — академік АН СРСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Мішустін Михайло Володимирович — російський державний діяч.
 Мішустін Сергій Васильович — український дипломат.

Російські прізвища